Andy McCulloch peut faire référence à :
 Andy McCulloch, né le , un batteur britannique ;
 , né le , un footballeur anglo-écossais.